Bärental ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Bärental (Feldberg), Ortsteil der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald), Baden-Württemberg
 Bärental (Gemeinde Feistritz), Ortsteil der Gemeinde Feistritz, Kärnten
 Bärental (Gemeinde Thalgau), Ortsteil der Gemeinde Thalgau, Land Salzburg
 Bärental (Oberfranken), Tal in Oberfranken
 Bärental (Kärnten), Tal in Südkärnten
 Bärental (Kaisergebirge), Tal in Tirol

Bärenthal steht für:
 Bärenthal, Gemeinde im Bäratal der Schwäbischen Alb, Baden-Württemberg, Deutschland
 Baerenthal, Gemeinde in Lothringen, Frankreich
 Bärenthal (Egloffstein), Ortsteil der Gemeinde Egloffstein, Bayern

Siehe auch:
 Bärnthal (Begriffsklärung)
 Bernthal
 Berntal